Lyck ist eine deutsche geographische Bezeichnung und ein Familienname:

 Lyck, Kreisstadt in Ostpreußen, seit 1945: Ełk im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kreis Lyck, bis 1945 Landkreis in Ostpreußen, heute nahezu flächengleich mit dem Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lyck-Land, bis 1945 Amtsbezirk im Kreis Lyck, Ostpreußen, mit Amtssitz in Neuendorf, seit 1945: Nowa Wieś Ełcka im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lyck-See, Gewässer im Osten der Stadt Lyck, seit 1945: Jezioro Ełckie im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lyck oder Leck, Fluss in Ostpreußen, seit 1945: Ełk (Fluss) in den Woiwodschaften Ermland-Masuren und Podlachien, Polen
 Henry van Lyck, ein deutscher Schauspieler (* 1941)
 Peter Lyck Hansen (* 1985), dänischer Volleyballspieler